Amerikai Egyesült Államok
Middlebury (Connecticut)
Middlebury (Illinois)
Middlebury (Indiana)
Middlebury (New York)
Middlebury (Ohio)
Middlebury (város, Vermont)
Middlebury (statisztikai település, Vermont)